A 2008-as Superbike Monzai olasz nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság ötödik futama. A versenyt Monzában rendezték május 9. és 11. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

O
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés Olaszországban
Monza sportélete